Битка на Неретви је појам који може да се односи на:

 Битка на Неретви или Битка за рањенике - шири сукоб у околини реке Неретве током 1943. године;
 Битка на Неретви (филм) - југословенски партизански филм из 1969. године.